Preciosa peut faire référence à :

 Preciosa, personnage principal de La Petite Gitane de Miguel de Cervantes (1613) ;
 Preciosa, comédie de Pius Alexander Wolff avec une musique de scène de Carl Maria von Weber (1820-1821) ;
 Preciosa, film de Juan Jossé Ortega (1965) ;
 Preciosa, album de Selena y los Dinos (1988) ;
 , telenovela mexicaine (1998).